Charles Brudenell-Bruce, I marchese di Ailesbury – politico inglese
 Ernest Brudenell-Bruce, III marchese di Ailesbury – politico inglese
 George Brudenell-Bruce, VI marchese di Ailesbury – ufficiale inglese
 Henry Brudenell-Bruce, V marchese di Ailesbury – politico e ufficiale inglese
 Thomas Brudenell-Bruce, I conte di Ailesbury – nobile inglese